, настоящее имя: ; 23 марта 1919 года — 5 апреля 1981 года — японская актриса. Звезда «золотого века японского кино» (была на пике успеха с конца 1930-х до начала 1960-х). За свою карьеру она приняла участие в более чем 200 фильмах, снималась у таких мэтров режиссуры, как Хироси Симидзу, Ясудзиро Одзу, Кэндзи Мидзогути, Кэйсукэ Киносита и др.

Биография

Ранние годы 
Мицуко родилась в семье инженера-строителя в деревне Ницуру уезда Онума (ныне эта деревенька, как и уезд в целом являются частью разросшегося города Айдзумисато), что находится в префектуре Фукусима. В возрасте двенадцати лет Мицуко была принята в женский колледж Окадзаки в префектуре Айти в 1930 году. Три года спустя она бросила школу из-за семейных обстоятельств, чтобы работать официанткой в отеле «Мампэй» в Нагое, затем перешла на работу в отель под тем же руководством и названием в Атами. В 1934 году на шестнадцатилетнюю горничную Мицуко обратил внимание один из постояльцев отеля, режиссёр кинокомпании «Сётику» Исабуро Иноуэ, пригласивший её на студийные пробы. С ноября того же года Мицуко становится штатной актрисой студии «Камата» кинокомпании «Сётику».

Карьера в кино 
Дебютировала на экране небольшой ролью в фильме режиссёра Хироси Симидзу «Барчук в колледже 4», вышедшем на экран в предновогодние дни 1934 года. В январе 1936 года студия переехала из павильонов в Камате в нововыстроенную студию на станции Офуна. Мицуко отличалась скромностью, она не была из тех, кто на пути к успеху расталкивал всех локтями и поэтому не скоро начала получать главные роли, вполне довольствуясь второстепенными, тем не менее участие в таких, например, шедеврах, как «Господин Спасибо» (1936) того же Симидзу вывело молодую актрису в число перспективных восходящих звёзд киноиндустрии.

Успех пришёл к Мицуко Мито в 1939 году, когда она снялась в «Тёплом течении» режиссёра Кодзабуро Ёсимуры, очень удачно создав симпатичный образ Гин Исиватари. Перед началом съёмок режиссёр провёл с молодой актрисой кинопробы и репетиции, после чего спросил Мицуко: «Ты справишься?». На что она ответила: «Я не могу быть уверена». Но результат был впечатляющим и что называется «звезда родилась». В феврале 1940 года автор в Nippon Eiga попытался разобраться в том, что сделало исполнение Мито роли Гин в «Тёплом течении» столь убедительным. Автор высоко оценил актёрскую игру Мито, похвалив за то, что она сыграла идеальную японскую женщину и отметив, что эта роль привела актрису к статусу большой звезды: «её личность (Мицуко Мито) — это как раз тип Гин Исиватари. Это удача для актрисы и большая удача для японского кинематографа. Хотя может показаться, что множество актрис также могли сыграть Гин, но сейчас на ум не приходит ни одна, кто бы смогла сыграть основной дух Гин, кроме неё».

В военные годы, когда популярность Мито была на самом подъёме, актриса снималась довольно активно, несмотря на «период малокартинья», когда с каждым годом на экран выпускалось всё меньше кинолент. Среди режиссёров, приглашавших её в эти годы в свои проекты, числятся Минору Сибуя («Десять дней жизни» и «Страна вишнёвых деревьев», оба — 1941), Ясудзиро Одзу («Был отец», 1942), Кодзабуро Ёсимура («Шпион ещё не убит» и «Южный ветер», оба — 1942), только начинавший тогда Кэйсукэ Киносита («Порт в цветах», др. назв. — «Гавань в цвету», 1943, «Улица ликования», 1944) и др.

В октябре 1944 года Мито познакомилась с актёром Сином Морикавой, за которого вскоре вышла замуж. После замужества Мито в 1945 году ушла из кинокомпании, родила дочь, но брак распался в апреле 1946 года и в октябре того же года актриса вернулась на студию «Офуна». При этом, Мицуко Мито не заключила вновь длительного контракта с кинокомпанией, становясь актрисой-фрилансером (свободной от каких-либо обязательств перед «Сётику Офуна») и с 1947 года она снималась на студийных площадках различных кинокомпаний. Более всего в последующие годы Мицуко Мито работала в павильонах кинокомпании «Дайэй». Но прежде, чем покинуть на длительное время компанию «Сётику» (в фильмах которой она впоследствии будет ещё время от времени сниматься с 1956 года) актриса блеснула в уникальной для своего опыта роли в киноленте Кэйсукэ Киноситы «Женщина» (1948), в которой весь фильм на экране только два героя — мужчина и женщина (её партнёром здесь выступил известный актёр Эйтаро Одзава).

Уход из «Сётику» дал Мицуко Мито возможность расширить диапазон своих ролей, теперь она не боялась появляться на экране в образах неприглядных героинь, женщин с тяжёлой судьбой. К одной из лучших ролей 1940-х годов относится её работа в фильме выдающегося режиссёра, мастера женского кинопортрета Кэндзи Мидзогути «Пламя моей любви» (1949). Роль Тиё сыгранная актрисой, очередная героиня-жертва, которых так любил режиссёр (в одной из сцен этого фильма, ратующего за освобождение женщины, Мицуко Мито была задействована в довольно откровенной по тем временам сцене изнасилования). У того же Мидзогути актриса снялась ещё раз, в его самом громком шедевре «Сказки туманной луны после дождя» (1953), и здесь её героиня Охама, жена крестьянина Тобэя, женщина униженная и оскорблённая, и что примечательно вновь подвергшаяся насилию (на сей раз уже групповому).

К середине 1950-х годов Мицуко Мито уже идёт четвёртый десяток, она понимает, что не может рассчитывать далее сплошь на главные роли, которые могла позволить себе ранее, тем более что как раз в это время в японском кино появляется новое поколение послевоенных актрис. Примерно с этого периода в её карьере будут нередки второплановые роли, и всё же надо отдать должное Мицуко Мито, она соглашалась далеко не на каждую работу, так что по большей части это были не проходные, а довольно интересные персонажи, сыгранные актрисой ярко и интересно. Таковы были, к примеру, две её работы 1954 года: вороватая горничная Орика в фильме Хэйноскэ Госё «Гостиница в Осаке» и безответно влюблённая в жестокосердного мужчину ростовщица Мицуэ из киноленты «Золотой демон» (реж. Кодзи Сима).

В популярной серии из трёх фильмов режиссёра Хироси Инагаки об отважном воине Миямото Мусаси «Самурай: Путь воина» (1954), «Самурай 2: Дуэль у храма» (1955) и «Самурай 3: Поединок на острове» (1956) исполнила роль Око, матери Акэми, возлюбленной главного героя.

Среди других заметных ролей актрисы: любовница бейсболиста Рёко в фильме Масаки Кобаяси «Я покупаю Вас» (1956), Нацуно в социальной драме режиссёра Сацуо Ямамото «Песня тележки» (1959), Идзуми в биографической драме «Бродячая принцесса», режиссёром которой выступила известная актриса Кинуё Танака (играла в дуэте с Мицуко Мито главных героинь фильмов Мидзогути «Пламя моей любви» и «Сказки туманной луны после дождя»), тёща Харуми в женской драме режиссёра Сусуму Хани «Наполненная жизнь» (1962).

После участия в киноэпосе Сацуо Ямамото «Война и люди» (состоящего из трёх кинолент, 1970—1973) Мицуко Мито ушла из киноиндустрии и сконцентрировалась на участии в телевизионных проектах.

В марте 1974 года лейтенант армии Хироо Онода, который тридцать лет занимался дайвингом на островах Лубанг на Филиппинах, чуть было не погиб, но был спасён. По возвращении на родину, на пресс-конференции его спросили: «Какая женщина тебе нравится?» И он ответил: «Такая, как Мицуко Мито». Её имя стало темой в средствах массовой информации, и она доставила букет лейтенанту Онода.

Мицуко Мито умерла в 1981 году в возрасте 62 лет от рака печени.

Фильмография 
{| class="wikitable collapsible collapsed" style="clear:none; font-size:90%; padding:0 auto; width:100%; margin:auto"
! colspan=7 align="center" style="background:#FFFFFF"| Избранная фильмография актёрских работ Мицуко Мито
|-
! Год !! Русское название !! Оригинальное название !! Название на ромадзи !! Английское название в международном прокате !! Режиссёр !! Роль
|-
|colspan=7 align="center" style="background:#E0FFFF"| 1930-е годы
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 1934
| «Барчук в колледже 4»
| 大学の若旦那・日本晴れ
| Daigaku no wakadanna — Nihonbare
| The Boss’s Son: Cloudless Skies
| Хироси Симидзу
|
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=3| 1935
| «Мужчина в самом расцвете сил» («Барчук в колледже 5»)
| 若旦那　春爛漫
| Wakadanna haru ranman
| The Boss’s Son’s Youthful Innocence
| Хироси Симидзу
| школьница
|-
| «Милый лодочник»
| 船頭可愛いや
| Sendô kawaiya
|
| Хидэо Мунэмото
|
|-
| «Мальчик и воскресенье»
| 坊やと日曜日
| Bōya to nichiyōbi
|
| Хидэо Мунэмото
|
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=4| 1936
| «Господин Спасибо»
| 有りがたうさん
| Arigatō-san
| Mr. Thank You
| Хироси Симидзу
| странствующая актриса
|-
| «Небо и земля бесплатно»
| 自由の天地
| Jiyū no tenchi
| Heaven and Earth Are Free
| Хироси Симидзу
|
|-
| «Цубаки, замужняя женщина. Последняя глава»
| 人妻椿　後篇
| Hito dzuma tsubaki kōhen
| Tsubaki, a Married Woman
| Хиромаса Номура
| гейша
|-
| «Новый путь. История вторая — Рёта»
| 新道　後篇・良太の巻
| Shindō kōhen Ryōta no maki
| The New Road. Part II
| Хэйноскэ Госё
| эпизод
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=7| 1937
| «Невеста играет в карты»
| 花嫁かるた
| Hanayome karuta
| A Bride’s Game of Cards
| Ясудзиро Симадзу
| Эмако
|-
| «Луна над руинами»
| 荒城の月
| Kôjô no tsuki
| Moon Over the Ruins
| Кэйсукэ Сасаки
| Кэйко
|-
| «Мечта матери»
| 母の夢
| Haha no yume
| Mother’s Dream 
| Ясуси Сасаки
|
|-
| «Не говори своей жене»
| 奥様に知らすべからず
| Okusama ni shirasu bekarazu
| Don’t Tell Your Wife About It
| Минору Сибуя
| Охацу
|-
| «Забудь и про любовь»
| 恋も忘れて
| Koi mo wasurete
| Forget Love for Now
| Хироси Симидзу
| женщина в гостинице
|-
| «Звезда спорта»
| 花形選手
| Hanagata senshu
| A Star Athlete
| Хироси Симидзу
| девушка-туристка
|-
| «Походная песня»
| 進軍の歌
| Shingun no uta
| Song of Marching
| Ясуси Сасаки
| Масаё
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=6| 1938
| «Серебряная дорога»
| 銀色の道
| Gin’iro no michi
|
| Кэйсукэ Сасаки
| Намико
|-
| «Мать и дочь»
| 母と子
| Haha to ko
| Mother and Child
| Минору Сибуя
| Сигэко
|-
| «Поэзия огня»
| 炎の詩
| Honoo no shi
|
| Ясуси Сасаки
|
|-
| «Багряник храма Айдзэн-2»
| 愛染かつら　後篇
| Aizen katsura kōhen
| The Tree of Love. Part II
| Хиромаса Номура
| Кацуко, жена Кимуры
|-
| «Брат Миэко»
| 美枝子の兄
| Mieko no ani
|
| Кэнкити Хара
|
|-
| «Красота материнства»
| 美はしき母性
| Bi wa shiki bosei
|
| Исэо Хирукава
|
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=15| 1939
| «Настоящее сердце»
| まごころ繁昌記
| Ma-gokoro hanjō-ki
|
| Сюдзо Фукада
|
|-
| «Положение молодёжи»
| 若い人の立場
| Wakai hito-no tachiba
|
| Кэнкити Хара
|
|-
| «Южный ветер»
| 南風
| Minamikaze
| South Wind
| Минору Сибуя
| Кэйко Кита
|-
| «Отец, ты был сильным»
| 父よあなたは強かった
| Chichi yo anata wa tsuyokatta
| Father, You Were Strong
| Кэнкити Хара
|
|-
| «Наряды моей сестры»
| 妹の晴着
| Imōto no haregi
|
| Хидэо Мунэмото
| Киёко Судо
|-
| «Солнечное сердце»
| 心の太陽
| Kokoro no taiyō
|
| Сюдзо Фукада
| Кадзуэ
|-
| «Багряник храма Айдзэн-3»
| 続愛染かつら
| Zoku aizen katsura
| The Tree of Love. Part III
| Хиромаса Номура
| Кацуко, жена Кимуры
|-
| «Новые женщины: Вопросы и ответы»
| 新女性問答
| Shin josei mondo
|
| Ясуси Сасаки
|
|-
| «Она чудесная подруга»
| 素晴らしき哉彼女
| Subarashiki Kana kanojo
|
| Хиромаса Номура
|
|-
| «Ценятся хорошие люди»
| 良人の価値
| Otto no kachi
|
| Хидэо Ооба
|
|-
| «Течение Куросио»
| 黒潮
| Kuroshio
| Kuroshio Current
| Кэнкити Хара
| Дзин Исиватари
|-
| «Шелковицы бывают красными»
| 桑の実は紅い
| Kuwa no mi wa akai
| Mulberries Are Red
| Хироси Симидзу
| Аки, жена Хэйдзо
|-
| «Лиса» (к/м)
| 狐
| Kitsune
| Fox
| Минору Сибуя
| Юкико
|-
| «Багряник храма Айдзэн-4»
| 愛染かつら　完結篇
| Aizen katsura kanketsu-hen
| The Tree of Love. Part IV
| Хиромаса Номура
| Кацуко, жена Кимуры
|-
| «Тёплое течение» (фильм в двух частях)
| 暖流　
| Danryû
| Warm Current
| Кодзабуро Ёсимура
| Гин Исиватари
|-
|colspan=7 align="center" style="background:#E0FFFF"| 1940-е годы
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=7| 1940
| «Камелия храма Айдзэн»
| 愛染椿
| Aizen tsubaki
|
| Ясуси Сасаки
|
|-
| «Цветок в грозу»
| 花の雷雨
| Hana no raiu
|
| Кэйсукэ Сасаки
|
|-
| «Первая любовь Кинуё»
| 絹代の初恋
| Kinuyo no hatsukoi
| Kinuyo’s First Love
| Хиромаса Номура
| Онобу
|-
| «Красивые соседи»
| 美しき隣人
| Utsukushiki rinjin
| Beautiful Neighbors 
| Хидэо Ооба
| Кунико Акимото
|-
| «Репетитор»
| 家庭教師
| Kateikyōshi
|
| Хидэо Ооба
|
|-
| «Шторм любви»
| 愛の暴風
| Ai no boufuu
| Storm of love
| Хиромаса Номура
|
|-
| «Жена не скорбит»
| 妻は嘆かず
| Tsuma wa nagekazu
|
| Сюнкай Мидзухо
|
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=7| 1941
| «Оспаривать несуществующую правду»
| 争ひなき真実
| Arasoi naki shinjitsu
|
| Кэйсукэ Сасаки
|
|-
| «Десять дней жизни»
| 十日間の人生
| Tōkakan no jinsei
| Ten Days of Life
| Минору Сибуя
| Ая
|-
| «Цветок не подделка»
| 花は偽らず
| Hana wa itsuwarazu
| The Flower is not Faking
| Хидэо Ооба
| Сумико
|-
| «Памятник»
| 碑
| Ishibumi
| The Monument
| Кэнкити Хара
|
|-
| «Куда?»
| 何処へ
| Doko-e
| Whither?
| Ясуси Сасаки
|
|-
| «Страна вишнёвых деревьев»
| 桜の国
| Sakura no kuni
| Cherry-Tree Country
| Минору Сибуя
| Синько Ядзима
|-
| «Ночь в Сучжоу»
| 蘇州の夜
| Soshu no yoru
| Suchow Night
| Хиромаса Номура
|
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=8| 1942
| «Ветер в благоухающем саду»
| 風薫る庭
| Kazekaoru niwa
| Garden with a Fresh Breeze
| Хидэо Ооба
|
|-
| «Был отец»
| 父ありき
| Chichi ariki
| There Was a Father
| Ясудзиро Одзу
| Фумико Хирата
|-
| «Шпион ещё не убит»
| 間諜未だ死せず
| Kanchō imada shisezu
| The Spy Has Not Yet Died
| Кодзабуро Ёсимура
|
|-
| «Японская мама»
| 日本の母
| Nihon no haha
|
| Кэнкити Хара
|
|-
| «Южный ветер» (фильм в двух частях)
| 南の風　
| Minami ni kaze
| South Wind
| Кодзабуро Ёсимура
| ''|-
| «Сунээмон Тории»
| 鳥居強右衛門
| Torii Suneemon|
| Тому Утида
|
|-
| «Женская рука»
| 女の手
| On’na no te|
| Сюнкай Мидзухо
|
|-
| «Два человека»
| 二人姿
| Futari sugata|
| Хидэо Ооба
|
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=4| 1943
| «В доме трое сыновей и две дочери»
| 家に三男二女あり
| Ie ni san’nan jijo ari|
| Сюнкай Мидзухо
| старшая дочь|-
| «Гавань в цвету»
| 花咲く港
| Hana saku minato| Port of Flowers| Кэйсукэ Киносита
| Охару|-
| «Тайная история Норимантона: Танец в маске»
| 秘話ノルマントン号事件　仮面の舞踏
| Hiwa Normanton jiken: Kamen no butô|
| Кэйсукэ Сасаки
| Тиэ|-
| «Военно-морской флот»
| 海軍
| Kaigun| Navy| Томотака Тадзака
| госпожа|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=6| 1944
| «Тонет непотопляемый линкор»
| 不沈艦撃沈
| Fuchinkan gekichin| Sinking the Unsinkable Battleship| Масахиро Макино
|
|-
| «Матрос»
| 水兵さん
| Suihei-san| The Sailor| Кэнкити Хара
|
|-
| «Улица ликования»
| 歓呼の町
| Kanko no machi| Jubilation Street| Кэйсукэ Киносита
| Такако|-
| «Я сделаю всё возможное»
| 三太郎頑張る
| Santarō ganbaru|
| Хиромаса Номура
|
|-
| «Бурный поток»
| 激流
| Gekiryū| Torrent| Миёдзи Иэки
|
|-
| «Ты - следующий дикий орёл»
| 君こそ次の荒鷲だ
| Kimi koso tsugi no arawashi da| You Are the Next Wild Eagle| Тосимаса Ходзуми
| Сигэ|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 1945
| «Девичья база»
| 乙女のゐる基地
| Otome no wiru kichi|
| Ясуси Сасаки
| Дзюнко Андо|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=2| 1946
| «Смешная неделя» (к/м)| お笑い週間　
| Owarai shūkan| Comical Week| Юдзо Кавасима
|
|-
| «Предложение Омицу»
| お光の縁談
| Omitsu no endan| Omitsu’s Proposal| Тадао Икэда, Нобору Накамура
| Омицу|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=4| 1947
| «Последняя сильная рука»
| 最後の鉄腕
| Saigo no tetsuwan| The Last Strong Arm| Хидэо Ооба
| госпожа Нацуё|-
| «Пламя любви»
| 情炎
| Joen| Passion ﬁre| Минору Сибуя
| Хироко|-
| «Юная госпожа уходит прочь»
| 飛び出したお嬢さん
| Tobidashita ojosan| The Young Miss Who Got Away| Минору Сибуя
| Токико|-
| «Ночь только для женщин»
| 女だけの夜
| Onnadake no yoru|
| Фуминдо Курата
| Кёко Кагава|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=7| 1948
| «Госпожа Суббота»
| 土曜夫人
| Doyō fujin|
| Сигэо Танака
| Ёко Накадзэко|-
| «Перекрёсток любви»
| 愛情十字路
| Aijō jūjiro| Crossroads of love| Кэнкити Хара
| Макико Тани|-
| «Женщина»
| 女
| Onna| Woman| Кэйсукэ Киносита
| Тосико|-
| «Госпожа Комадори»
| 駒鳥夫人
| Komadori fujin|
| Хиромаса Номура
| Мияко Ойкава|-
| «Как будто я убиваю Вас»
| 殺すが如く
| Korosu ga gotoku|
| Сигэо Танака
| Аяко Тода|-
| «Властелин»
| 王将
| Ôshô| The King| Дайскэ Ито
| Кохару|-
| «Новый багряник храма Айдзэн»
| 新愛染かつら
| Shin aizen katsura| The Tree of Love. Part V| Сэйдзи Хисамацу
| Кацуэ Такаиси|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=7| 1949
| «Пламя моей любви» («Наша любовь не погаснет»)
| わが恋は燃えぬ
| Waga koi wa moenu| Flame of My Love / My Love Has Been Burning| Кэндзи Мидзогути
| Тиё|-
| «Три матери»
| 母三人
| Haha sannin| Three Mothers| Эйити Коиси
| Токико|-
| «Тацу из Добуроку»
| どぶろくの辰
| Doburoku no tatsu| Tatsu the Drunkard| Томотака Тадзака
| Сино|-
| «---»
| 白鳥は悲しからずや
| Hakuchou ha kanashikara zu ya|
| Сиро Тоёда
| Кадзуко Таноуэ|-
| «Меня зовут любовницей»
| わたしの名は情婦
| Watashi no na wa jofu| My Name Is Mistress| Кадзуо Мори
| Таэко Ясухара|-
| «Трава Айдзомэ»
| 愛染草
| Aizome kusa|
| Сигэо Танака
| Гинко Акинояма|-
| «Лицо женщины»
| 女の顔
| Onna no kao| A Woman 's Face| Тадаси Имаи
| Кадзуко Цукада|-
|colspan=7 align="center" style="background:#E0FFFF"| 1950-е годы
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=6| 1950
| «Моя жена также любит меня»
| 妻も恋す
| Tsuma mo koisu|
| Сигэо Танака
| Тиэ|-
| «Красота моря»
| 美貌の海
| Bibō no umi|
| Сэйдзи Хисамацу
|
|-
| «Признания гинеколога»
| ある婦人科医の告白
| Aru fujinkai no kokuhaku| Confessions of a Ginaecologist| Кдзуо Мори
|
|-
| «Южная роза»
| 南の薔薇
| Minami no bara| Southern Rose| Кадзуо Мори
|
|-
| «Конец войны»
| 戦火の果て
| Senka no hate| The Height of Battle / The End of Battle Fire| Кодзабуро Ёсимура
|
|-
| «Алая летучая мышь»
| 紅蝙蝠
| Beni komori| The Scarlet Bat| Тэйноскэ Кинугаса
| Орин|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=8| 1951
| «Туда, где любовь и ненависть»
| 愛と憎しみの彼方へ
| Ai to nikushimi no kanata e| Beyond Love and Hate| Сэнкити Танигути
| Масаэ|-
| «Первоцвет»
| 雪割草
| Yukiwarisō| Hepatica| Томотака Тадзака
| Дзюнко Мазима|-
| «Покрытый грязью»
| 泥にまみれて
| Doro ni mamirete| Mud into be smeareding| Сэйдзи Хисамацу
| Сино|-
| «Ворон Дзосу»
| 上州鴉
| Joshu Garasu| Crow of Joshu| Тайдзо Фуюсима
| Окити|-
| «Фонарик при полной луне»
| 名月走馬燈
| Meigetsu somato| Lantern Under a Full Moon| Тэйноскэ Кинугаса
| Оито|-
| «Колыбельная Хибари»
| ひばりの子守唄
| Hibari no komoriuta| Hibari’s Lullaby| Кодзи Сима
| мать Юкико|-
| «Повесть о Гэндзи»
| 源氏物語
| Genji monogatari| The Tale of Genji| Кодзабуро Ёсимура
| Аои|-
| «Человек с Луны»
| 月から来た男
| Tsuki kara kita otoko|
| Кодзо Саэки
| Окиё|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=6| 1952
| «Лавина»
| 雪崩
| Nadare| Avalanche| Канэто Синдо
| Токиэ Кидзима|-
| «Побег из города смерти»
| 死の街を脱れて
| Shino machi o nogarete|
| Эйити Коиси
| Асако Симамура|-
| «Трагическая история с призраками в Фукугаве»
| 怪談深川情話
| Kaidan Fukagawa jowa| Tragic Ghost Story of Fukagawa| Минору Инудзука
| Тоё Вакаягиёси|-
| «Усивакамару»
| 牛若丸
| Ushiwakamaru|
| Тацуо Осонэ
| Токива|-
| «Легенда о Великом Будде» («Поклонение Будде»)
| 大仏開眼
| Daibutsu kaigen| Saga of the Great Buddha| Тэйноскэ Кинугаса
| Сакуяко Татибана|-
| «То туда, то сюда»
| あの手この手
| Ano te kono te| This Way, That Way| Кон Итикава
| госпожа Тикако|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=5| 1953
| «Сказки туманной луны после дождя»
| 雨月物語
| Ugetsu monogatari| Tales of a Pale and Mysterious Moon After the Rain| Кэндзи Мидзогути
| Охама, жена Тобэя|-
| «Желание»
| 慾望
| Yokubo| Désirs| Кодзабуро Ёсимура
| Сакиэ Кадзивара|-
| «Садзэн Тангэ»
| 丹下左膳
| Tange sazen| Sazen Tange| Масахиро Макино
| Офудзи|-
| «Садзэн Тангэ 2»
| 続丹下左膳
| Zoku Tange Sazen| Sazen Tange 2| Масахиро Макино
| Офудзи|-
| «Рисунки на песке» (фильм в двух частях)| 砂絵呪縛
| Sunae jubaku|
| Кимиёси Ясуда
| Отори|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=6| 1954
| «Золотой демон»
| 金色夜叉
| Konjiki yasha| The Golden Demon| Кодзи Сима
| Мицуэ|-
| «Гостиница в Осаке»
| 大阪の宿
| Ôsaka no yado| An Inn at Osaka| Хэйноскэ Госё
| Орика|-
| «Токидзиро из Куцукакэ»
| 沓掛時次郎
| Kutsukake Tokijirō| Tokijiro of Kutsukake| Киёси Саэки
| Окину|-
| «Миямото Мусаси» (на DVD в России — «Самурай: Путь воина»)
| 宮本武蔵
| Miyamoto Musashi| Samurai I: Musashi Miyamoto| Хироси Инагаки
| Око|-
| «Страж сёгуна»新選組鬼隊長 на сайте журнала «Кинэма Дзюмпо»
| 新選組鬼隊長
| Shinsengumi Onitaicho| The Shogun’s Guard| Тосикадзу Коно
|
|-
| «Молодой мечник»
| 潮出来島　美男剣法
| Shiode Kushima Binan Kenpo| The Young Swordsman| Кимиёси Ясуда
| Окон|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=5| 1955
| «Молодой лорд»
| 鬼斬り若様
| Onikiri wakasama| The Young Lord| Кимиёси Ясуда
| Орэн|-
| «Когда перелётная птица возвращается» («Дом многих удовольствий»Wataridori itsu kaeru (1955)—Release Info на сайте IMDb)
| 渡り鳥いつ帰る
| Wataridori itsu kaeru| House of Many Pleasures| Сэйдзи Хисамацу
| Тиёко|-
| «Миямото Мусаси 2: Дуэль у храма» (на DVD в России — «Самурай 2: Дуэль у храма»)
| 続宮本武蔵　一乗寺決闘
| Zoku Miyamoto Musashi: Ichijôji no kettô| Samurai II: Duel at Ichijoji Temple| Хироси Инагаки
| Око, мать Акэми|-
| «От сердца к сердцу»
| 胸より胸に
| Mune yori mune ni| From Heart to Heart| Миёдзи Иэки
| Юко Уэмура|-
| «Новая история страны: Башня в Отэна. Часть 1»
| 新諸国物語　オテナの塔　前篇
| Shin shokoku mongatari: Otena no tô — Zempen| New Country Story — Tower of Otena (Part 1)| Кимиёси Ясуда
| Юдзомэни|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=10| 1956
| «Новая история страны: Башня в Отэна. Часть 2»
| 新諸国物語　オテナの塔　後篇
| Shin shokoku mongatari: Otena no tô — Kôhen| New Country Story — Tower of Otena (Part 2)| Кимиёси Ясуда
| Юдзомэни|-
| «Миямото Мусаси 3: Поединок на острове Ганрю» (на DVD в России — «Самурай 3: Поединок на острове»)
| 宮本武蔵完結編　決闘巌流島
| Miyamoto Musashi kanketsuhen: kettô Ganryûjima| Samurai III: Duel at Ganryu Island| Хироси Инагаки
| Око|-
| «Ворон Асатаро»
| 浅太郎鴉
| Asatarō karasu| Asataro the Crow| Кэндзи Мисуми
| Окото|-
| «Дорога»
| 道
| Michi| The Road| Сугио Фудзивара
| Киё Ябэ|-
| «Утренний прилив»
| あさ潮ゆう潮
| Asa Ushio Yū shio|
| Кодзо Саэки
| Сюнко Сасабэ|-
| «Ангелы тоже стареют» (фильм в двух частях)| 天使もお年ごろ
| Tenshi mo otoshi-goro|
| Мотоо Нисимура
| Эми Тода|-
| «8:13 вечера»
| 午後８時１３分
| Gogo 8 ji 13 pun|
| Кодзо Саэки
| Мицуэ Касимура|-
| «Я покупаю Вас»
| あなた買います
| Anata kaimasu| I Will Buy You| Масаки Кобаяси
| Рёко Танигути|-
| «Новая повесть о доме Тайра: Сидзука и Ёсицунэ»
| 新平家物語　静と義経
| Shin Heike monogatari: Shizuka to Yoshitsune| The Dancer and the Warrior| Кодзи Сима
| Масако|-
| «Снова цветок»
| 花ふたたび
| Hana futatabi|
| Кэнкити Хара
| Ясуко Асакура|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=4| 1957
| «Фарфоровый человек»
| 白磁の人
| Hakuji no hito|
| Цуруо Ивама
| Сагако Куроки|-
| «В окне мать с ребёнком»
| 母と子の窓
| Haha to ko no mado|
| Ёсиаки Бансё
| Нацуэ Сэгава|-
| «Лицо дьявола»
| 悪魔の顔
| Akuma no kao| Face of the Devil| Цуруо Ивама
| Хама Кодзима|-
| «Я парикмахер» («Эксперт по красоте»The Beauty Expert (1957) на сайте Letterboxd)
| 森繁の僕は美容師
| Morishige no Boku wa biyôshi| The Beauty Expert| Сюнкай Мидзухо
| Тиёно|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=5| 1958
| «Чёрная пыльца»
| 黒い花粉
| Kuroi kafun| Black Pollen| Хидэо Ооба
| Окин|-
| «Только у женщин бывают печали»
| 悲しみは女だけに
| Kanashimi wa onna dakeni| Only Women Have Sadness| Канэто Синдо
| Харуэ|-
| «Женская баня»
| 浮世風呂
| Ukiyo buro| The Bath Harem| Кэйго Кимура
| О-рику|-
| «Легенда о цветке»
| 花の遊侠伝
| Hana no yukyo-den|
| Кимиёси Ясуда
| Мицу Кан|-
| «Лицо в темноте»
| 真夜中の顔
| Mayonaka no kao| Face in the Dark| Дзюкити Уно
| Томиэ|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=7| 1959
| «Люди ждут весну»
| 春を待つ人々
| Haru o matsu hitobito| People Awaiting Spring| Нобору Накамура
| Рицу Ямамура|-
| «Песня тележки» (в советском прокате — «Песня о тележке»Список зарубежных фильмов в прокате СССР  на форуме киноклуба «Феникс»)
| 荷車の歌
| Niguruma no uta| The Cart Song| Сацуо Ямамото
| Нацуно|-
| «Мост»
| 橋
| Hashi|
| Ёсиаки Бансё
| Окику|-
| «Штормовая зона»
| 暴風圏
| Bôfûken| Typhoon Zone| Кунио Ватанабэ
| Сидзуэ Тасиро'|-
| «Человеческая стена»
| 人間の壁
| Ningen no kabe	| The Human Wall| Сацуо Ямамото
| Киёко|-
| «Токийский омнибус»
| 三羽烏三代記
| Sanbagarasu san dai ki| Tokyo Omnibus| Ёсиаки Бансё
| Митико Акадзава|-
| «Полуночная девственница»
| 真夜中の処女
| Mayonaka no shojo|
| Кадзуноскэ Ходзуми
| Канако|-
|colspan=7 align="center" style="background:#E0FFFF"| 1960-е годы
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=6| 1960
| «Бродячая принцесса»
| 流転の王妃
| Ruten no ôhi| The Wandering Princess| Кинуё Танака
| Идзуми|-
| «Только она знает»
| 彼女だけが知っている
| Kanojo dake ga shitte iru| Only She Knows| Осаму Такахаси
| Тосико Цума|-
| «Группа, которая подняла бурю»
| 嵐を呼ぶ楽団
| Arashi o yobu gakudan| The Band That Raised a Storm| Умэцугу Иноуэ
| Юкиэ Маки|-
| «Повесть о Дзиро»
| 次郎物語
| Jirō monogatari| The Tale of Jiro| Масао Нодзаки
| Отами|-
| «Я никогда не забуду»
| 私は忘れない
| Watashi wa wasurenai| I Will Never Forget| Манао Хориути
| жена Мацусиро|-
| «Мои слёзы не сладки»
| 俺の涙は甘くない
| Ore no namida wa amakunai|
| Харуо Харада
| Сигэ|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=6| 1961
| «Любовь и жизнь»
| 恋にいのちを
| Koi ni inochi o| Desperate to Love| Ясудзо Масумура
| Тэруё Фудзи|-
| «Далеко за пределами волн»
| あの波の果てまで
| Ano nami no hate made| Far beyond the Waves| Мицуо Яги
| Синко Оцубо|-
| «Далеко за пределами волн 2»
| あの波の果てまで　後篇
| Ano nami no hate made kōhen| Far beyond the Waves. Part II| Мицуо Яги
| Синко Оцубо|-
| «Новая повесть о Гэндзи»
| 新源氏物語
| Shin Genji monogatari| The New Tale of Genji| Кадзуо Мори
| Кобиден|-
| «С женой, ребёнком и другом» («Токийская детективная сага»妻あり子あり友ありて на сайте журнала «Кинэма Дзюмпо»)
| 妻あり子あり友ありて
| Tsuma ari ko ari tomo arite| Tokyo Detective Saga| Умэцугу Иноуэ
| Такиё Сугава|-
| «Далеко за пределами волн 3»
| あの波の果てまで　完結篇
| Ano nami no hate made kanketsu-hen| Far beyond the Waves. Part III| Мицуо Яги
| Синко Оцубо|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=5| 1962
| «Оживлённая торговля»
| 千客万来
| Senkyaku banrai| A Roaring Trade| Нобору Накамура
| Ясуэ Маэкава|-
| «Ура! Мы менеджеры»
| 乾杯！サラリーマン諸君
| Kanpai sararīman shokun| Cheers! Salarymen| Нобуо Аояги
| Нацуко Такано|-
| «Наполненная жизнь»
| 充たされた生活
| Mitasareta seikatsu| A Full Life| Сусуму Хани
| тёща Харуми|-
| «Генеалогия женщины» («Её скрытое прошлое»Onna keizu (1962) на сайте Британского киноинститута )
| 婦系図
| Onnakeizu| Her Hidden Past| Кэндзи Мисуми
| госпожа Коно|-
| «Женщина из Яттаба» («Красная любовь, зелёная любовь»Red Love, Green Love (1962) на сайте Letterboxd)
| やっちゃ場の女
| Yatchaba no Onna| Red Love, Green Love| Кэйго Кимура
| Токико|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 1964
| «Современный джентльмен»
| 現代紳士野郎
| Gendai shinshi yarō| Modern Gentleman| Сэйдзи Маруяма
| госпожа Кёко|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=3| 1966
| «Дикий гусь»
| 雁
| Gan| Wild Geese| Кадзуо Икэхиро
| Осада|-
| «Юная госпожа Охана»
| おはなはん
| Ohana han| Miss Ohana| Ёситаро Номура
| Тэру Асао|-
| «Юная госпожа Охана 2»
| おはなはん　第二部
| Ohana han: Dainibu| Miss Ohana. Part II| Ёситаро Номура
| Тэру Асао|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=3| 1967
| «Банкет»
| 宴
| Utage| Rebellion of Japan| Хэйноскэ Госё
| мать Ая|-
| «Падшая женщина»
| 堕落する女
| Daraku suru onna| A Fallen Woman| Кодзабуро Ёсимура
| Макико|-
| «Бурный поток»
| 激流
| Gekiryuu| Swift Current| Умэцугу Иноуэ
| Тиё Асука|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=2| 1968
| «Армейская разведка 33»
| 陸軍諜報３３
| Rikugun chôhô 33| Army Intelligence 33| Цунэо Кобаяси
| Тамико Ямамото|-
| «Приход женщины-игрока»
| 女賭博師乗り込む
| Onna tobakushi norikomu| The Woman Gambler Is Coming| Сигэо Танака
| Нобуэ Наката|-
|colspan=7 align="center" style="background:#E0FFFF"| 1970-е годы
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=2| 1970
| «Закат зовёт меня»
| 夕陽が呼んだ男
| Yūhi ga yonda otoko| The Sunset is Calling Me| Дзюндзо Мидзукава
| Фуми Китадзава|-
| «Война и люди. Часть 1: Увертюры судьбы»
| 戦争と人間　第一部　運命の序曲
| Senso to ningen: Unmei no jokyoku| Men and War| Сацуо Ямамото
| Отаки, старшая горничная|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 1971
| «Война и люди. Часть 2: Любви и печали гор и рек»
| 戦争と人間　第二部　愛と悲しみの山河
| Senso to ningen II: Ai to kanashimino sanga| Men and War, Part Two| Сацуо Ямамото
| Отаки, старшая горничная|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 1972
| «Медовый месяц»
| 喜劇　新婚大混線
| Kigeki shinkon daikonsen|
| Масахару Сэгава
| Сино Ито|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 1973
| «Война и люди. Часть 3: Окончание»
| 戦争と人間　第三部　完結篇
| Senso to ningen III: Kanketsuhen| Man and War, Part III| Сацуо Ямамото
| Отаки, старшая горничная|-
|}

 Комментарии 

 Примечания 

 Ссылки 
 

 Литература 
 Ивасаки, Акира, «Современное японское кино», 1958, (перевод с японского 1962, Переводчики: Владимир Гривнин, Л.Левин), — М.: Искусство, 1962, С.524.
 Hoshi, Yama. «Eigajin toroku: Mito Mitsuko», Nippon Eiga (February 1940): 113—116.
 Uchiyama, Benjamin''. Japan’s Carnival War: Mass Culture on the Home Front, 1937—1945. Cambridge University Pres